Jméno a příjmení Hana Gregorová nese více známých osobností:

 Hana Gregorová (herečka) (* 1952) – česká herečka, moderátorka a divadelní manažerka slovenského původu
 Hana Gregorová (spisovatelka) (1885–1958) – slovenská spisovatelka